Alain Ducasse (1956) – chef ed imprenditore monegasco
 Jean-Pierre Ducasse (1944-1969) – ciclista francese
 Pierre Ducasse (1987) – calciatore francese
 Vladimir Ducasse (1987) – giocatore di football americano haitiano